Ciężkowice peut faire référence à :

Toponymie
En Pologne :
 Ciężkowice, un village de la voïvodie de Łódź ;
 Ciężkowice, une ville de la voïvodie de Petite-Pologne ;
 Ciężkowice, une gmina mixte du powiat de Tarnów de la Voïvodie de Petite-Pologne ;
 Ciężkowice (Opole).